PDM může znamenat:

 Product Data Management, česky Řízení výrobkových dat, aplikace, která řeší vytváření, správu a publikování dat o produktu. Jako synonymum se používá PIM neboli Správa produktových informací
 Product Development Management, nebo častěji Product Information Management (PIM) – odkazuje na procesy a technologie se zaměřením  na centrální správu informací o produktu pro potřeby obchodu a prodeje přes distribuční kanály
 Programming Development Manager – prostředí instalované na všech AS/400 systémech, a je jednou částí Applications Development ToolSet
 Personal Data Manager, nebo častěji Personal Digital Assistant (PDA) – mobilní zařízení umožňující ukládání a snadný přístup k uživatelským datům
 Pulse Density Modulation – typ digitalizace analogového signálu

Zkratky
Informační systémy